Stati Uniti d'America
 Stony Point – census-designated place della Contea di Alexander, Carolina del Nord
 Stony Point – città della Contea di Rockland, New York
 Stony Point – census-designated place della Contea di Sequoyah, Oklahoma
 Stony Point – città del Kentucky